Еле́на Лукья́нова:
 Лукьянова, Елена Анатольевна (род. 1958) — российский юрист и политический деятель, адвокат.
 Лукьянова, Елена Михайловна (1923—2014) — советский и украинский учёный-педиатр.